BHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Confins, Belo Horizonte, Brasile